Маргарита де Бурбон может означать:

 Маргарита де Бурбон (1211—1256)
 Маргарита де Бурбон (1344—1416)
 Маргарита де Бурбон (1438—1483)
 Маргарита де Бурбон (1516—1589)